Пятьдесят французских франков — французские монеты и банкноты номиналом в 50 франков:

Банкноты 
 Синяя 1864 (1864—1884)
 Синяя 1884 (1884—1889)
 Синяя и розовая (1889—1927)
 Мерсон (1927—1934)
 Церера (1935—1940)
 Жак Кёр (1941—1945)
 Военный франк (1 и 2 выпуски, 1944—1945)
 Леверье (1946—1951)
 Генрих IV (1960—1963)
 Расин (1963—1976)
 Кантен де Латур (1976—1992)
 Сент-Экзюпери (1992—2002)

Монеты 
 Наполеона III (золото, 1855—1868)
 Гений (золото, 1878—1904)
 Пятьдесят франков Жиро (алюминиевая бронза, 1950—1958)
 Пятьдесят франков Дюпре (серебро, 1974—1980)
 Памятные монеты (золото, 1996, 1998, 2000)